Erik Drake kan syfta på:

 Erik Drake (1625–1673), svensk militär och hovman
 Erik Drake  (1788–1870), svensk musikteoretiker, musikpedagog och kompositör
 Erik Drake, pseudonym för författaren och journalisten Nils Hydén (1870–1943)